Division II i fotboll 1985

Ett nytt rekord sattes denna säsong. Falu BS satte nytt rekord med minst antal åskådare under en fotbollsmatch i Sveriges näst högsta division. Rekordet ligger på 52 personer.

Upp och nedflyttning 
Djurgårdens IF & IF Elfsborg,till Allsvenskan.

Degraderad till division II från Allsvenskan:
Mjällby AIF & Trelleborgs FF.

Uppflyttade till division II Södra från division 3:
Karlskrona AIF;Karlstads BK & Landskrona BoIS.

Uppflyttade till division II Norra från division 3:
Enköpings SK, GIF Sundsvall & Skellefteå AIK

Serier

Norra 
Djurgårdens IF och Västerås SK till Kval.

Södra

Kval till Allsvenskan 

Gais - Djurgårdens IF 0-0, 0-0 (1-1 förl, 2-4 efter straffar)
Västerås SK - IF Elfsborg 2-5, 0-4

Fotboll i Sverige 1985
1985
Fotbollssäsongen 1985